Baljuwschap Schieland, baljuwschap in het graafschap Holland
 Decanaat Schieland, decanaat van het middeleeuwse bisdom Utrecht
 Hoogheemraadschap van Schieland, voormalig waterschap in Zuid-Holland
 Schieland (streek), streek in Zuid-Holland